John Edwards kan syfta på:

John Edwards (Kentucky) (1748–1837), amerikansk politiker
John Edwards Holbrook (1796−1871), amerikansk zoolog och herpetolog
John Edwards (politiker) (född 1953), amerikansk politiker
John Edwards (racerförare) (född 1991), amerikansk racerförare